personen
 Florentino Ameghino (paleontoloog) (1854 - 1911), Argentijns natuuronderzoeker;

locaties
 Florentino Ameghino (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires;
 Florentino Ameghino (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires;
 Florentino Ameghino (Misiones), een plaats in de Argentijnse provincie Misiones;
 Florentino Ameghino (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chubut;
 Florentino Ameghino (Chubut), een kleine plaats in de Argentijnse provincie Chubut.